Mount Sinai Hospital ist der Name folgender Krankenhäuser:

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Sinai Hospital (Cleveland)
 Mount Sinai Hospital (Hartford), Connecticut
 Mount Sinai Hospital (Los Angeles), fusionierte 1961 mit dem Cedars of Lebanon Hospital zum Cedars-Sinai Medical Center
 Mount Sinai Hospital (Milwaukee)
 Mount Sinai Hospital (New York)
 Mount Sinai Hospital (Philadelphia)
 Mount Sinai Hospital, früherer Name des Mount Sinai Medical Center, Chicago

in Kanada:
 Mount Sinai Hospital (Montreal)
 Mount Sinai Hospital (Toronto)